Les Masters de snooker 1987 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni les seize joueurs les mieux classés.

Déroulement 
La finale oppose pour la première fois deux joueurs Nord Irlandais. Mené 5 manches à 8 par Alex Higgins, Dennis Taylor remporte les 4 suivantes et le titre pour la première fois de sa carrière.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1987
Snooker en 1987
Sport en janvier 1987
Sport en février 1987
1987